Engl peut faire référence à :
 Olga Engl (1871-1946), actrice autrichienne ;
 Kurt Engl (1979- ), skieur autrichien.

 ENGL, entreprise allemande de matériel d'amplification de guitare électrique.

Homonymie de patronyme